Slovo způsob může znamenat:

 Synonymum ke slovům metoda, postup, algoritmus, styl,
 Způsoby, dobré vychování,
 Mluvnická kategorie slovesný způsob.

Externí odkazy